Jméno a příjmení FitzRoy Somerset náleží těmto osobnostem:

 FitzRoy Somerset (1. baron Raglan) – 1788–1855, britský polní maršál
 FitzRoy Somerset (4. baron Raglan) – 1885–1964
 FitzRoy Somerset (5. baron Raglan) – 1927–2010